Georg Niehenck ist der Name folgender Personen:

* Georg Niehenck (Theologe) (1628–1714), deutscher Theologe, Pfarrer und Pädagoge
 Georg Niehenck (Kirchenhistoriker) (Georg Vitus Heinrich Niehenck; 1714–1795), deutscher Kirchenhistoriker
 Georg Friedrich Niehenck (1678–1752), deutscher Theologe, Pfarrer und Autor